Велокросс дю Минган  () — велокроссовая однодневная велогонка, проходящая по территории Франции с 1958 года.

История 
Гонка была создана в 1958 году велосипедным фермером Жаном Ле Хиром.

За свою историю гонка принимала различные турниры по велокроссу — чемпионат Бретани, несколько чемпионатов Франции, этапы Кубка мира и Кубка Франции. И даже чемпионат мира в 1982 году. В 1969 году была проведена парная гонка в формате трекового мэдисон. 

В настоящие время организацией занимается Патрик Ле Хир.

Трасс для гонки проложена по сельскохозяйственному полю в долине Минган, которая расположена в коммуне Ланарвили департамента Финистер.
Она постоянно развивается. Суммарный набор высоты составляет 2730 метров, в том числе 76 метров на двух лестницах.

Призёры

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 Велокросс дю Минган (мужчины) на Cycling Archives

 Велокросс дю Минган (мужчины) на Memoire du cyclisme
 Велокросс дю Минган (мужчины) на Cycle Base
 Велокросс дю Минган (мужчины) на First Cycling

 Велокросс дю Минган (женщины) на Cycling Archives

 Велокросс дю Минган (женщины) на Cycle Base
 Велокросс дю Минган (женщины) на First Cycling

Велогонки среди женщин